Ю́рий Алексе́евич Дроздо́в (16 января 1972, Горячеводский, Ставропольский край) — советский и российский футболист, полузащитник и защитник; тренер.

Карьера 
Воспитанник ФШМ и ставропольского РОШИСП. Первый тренер — Владимир Юлыгин.

Первым клубом стал пятигорский «Машук», за который провёл две игры. Во взрослую команду попал в 16 лет, после того как юношеская команда стала победителем чемпионата РСФСР. В 1989 году перешёл в московскую «Звезду», а оттуда в «Динамо» (Москва).

«Локомотив» Москва 
В 1993 году перешёл в команду «Локомотив» Москва, где и стал известен.

В финале кубка России 1996 года в игре против московского «Спартака» на 85-й минуте забил решающий гол (3:2) и стал обладателем кубка России.

Неоднократно завоевывал медали чемпионата России, в 2002 году завоевал чемпионство. В чемпионате России провёл 321 матч.

В сборной 
Выступал за молодёжные сборные СССР и России. На молодёжном чемпионате мира за сборную СССР сыграл 3 матча, надорвал боковую связку и не смог помочь команде в полуфинале и матче за 3-е место.

Впервые в Сборную России вызван на контрольные игры Олегом Романцевым ещё в 1997 году. Но в московском кафе у Дроздова украли сумку, в которой находился загранпаспорт и команда улетела без него.

За сборную России в период с 1999 по 2001 год сыграл 10 матчей.

Достижения 
Командные
 Чемпион России: 2002
 Серебряный призёр чемпионата России (4): 1995, 1999, 2000, 2001
 Бронзовый призёр чемпионата России (3): 1992, 1994, 1998
 Обладатель Кубка России (4): 1995/96, 1996/97, 1999/2000, 2000/01
 Финалист Кубка России: 1997/98
 Полуфиналист Кубка обладателей кубков УЕФА: 1998, 1999
 Обладатель Кубка Казахстана: 2005
 Победитель первого дивизиона первенства России 2006.
 Бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира: 1991

Личные
 В списках 33-х лучших футболистов России (4): № 1: 2000; № 2: 1999; № 3: 1995, 1998

Личная жизнь 
Трое детей — также футболисты: Никита (род. 1992), Илья (род. 2000), Анастасия (род. 2003).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Химки»
 «Босс зашёл в раздевалку: „Ещё одна такая игра — всем хребты переломаю!“»

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки сборной России по футболу
Игроки ФК «Машук-КМВ»
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Динамо-2» Москва
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Локомотив-д» Москва
Игроки ФК «Алания»
Игроки ФК «Женис»
Игроки ФК «Химки»
Игроки ФК «Витязь» Подольск
Игроки ФК «Локомотив-Казанка»
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Сахалин»
Тренеры ФК «Краснодар-2»
Тренеры ФК «Сахалинец»